Алекса́ндр Миха́йлов (актёр):* Михайлов, Александр Александрович (1922—1992)
 Михайлов, Александр Александрович (1926—1998)
 Михайлов Александр Николаевич (род. 1961)
 Михайлов Александр Яковлевич (род. 1944)